Sant Andreu de Clarà (Castellar de la Ribera), església del poble de Clarà, al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Sant Andreu de Clarà (Moià), capella del Castell de Clarà al municipi de Moià (Moianès)